1923 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать три — может означать:

 1923 — натуральное число между 1922 и 1924.
 1923 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1923 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1923 год в литературе

В искусстве 
 «1923» — телесериал, премьера которого запланирована на декабрь 2022 года.
 1923 год в кино
 1923 год в театре
 1923 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1923 год в музыке

В науке 
 1923 год в науке